Колодненська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Колодненська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район